Fukui peut désigner :
 Fukui, capitale de la préfecture de Fukui au Japon ;
 (6924) Fukui, un astéroïde.

Patronymie 
Fukui est un nom de famille porté par :
 Ken'ichi Fukui, chimiste ;
 Eiichi Fukui, mangaka ;
 Toshio Fukui, athlète ;
 Takeo Fukui, ancien président de Honda.